Кли́нтон Дрю «Клинт» Де́мпси (; род. 9 марта 1983, Накодочес, Техас) — американский футболист, полузащитник и нападающий. Первый футболист сборной США, забивавший на трёх чемпионатах мира. Лучший бомбардир в истории сборной США (наряду с Лэндоном Донованом), входит в пятёрку лидеров сборной США по количеству сыгранных матчей.

Биография 

Рос в бедной семье, которая не могла позволить себе купить дом, и поэтому они жили в «домике на колёсах», в парке, где жило в таких же условиях немало людей. Футболу Демпси научился у мексиканских детей.

Однажды, во время семейной поездки в Даллас, Клинт убедил родителей сделать круг, чтобы попасть на просмотр в местную футбольную школу. Его приняли в команду. Перед родителями встал мучительный выбор, их старшая дочь Дженнифер стала показывать неплохие результаты в теннисе. Клинту с футболом пришлось завязать, поездки на теннисный турнир обходились недёшево, и в семье банально не хватало денег. Когда Клинту исполнилось 12, Дженнифер умерла, у неё было опасное заболевание сосудов. Как-то раз Клинт оставил на могиле Дженнифер записку, в ней он клялся, что все голы он будет посвящать ей.

В 2001 Клинт поступил в Университет Фермана и до 2003 года играл в университетской лиге.

Карьера 
В 2004 году на драфте MLS Демпси попал в команду «Нью-Инглэнд Революшн», и был признан лучшим дебютантом лиги (MLS Rookie of the Year Award). В этом же году Демпси начали вызывать в сборную США.

В 2005 году Демпси попал в символическую сборную сезона, а также выиграл вместе со сборной США кубок КОНКАКАФ. В этом турнире он забил свой первый гол в официальном матче, отличившись в игре против сборной Кубы. На кубке Конфедераций сборная также одержала победу, а Клинт стал лучшим бомбардиром турнира, забив Испании, Египту и Бразилии.

В 2006 году Демпси снова попал в символическую сборную сезона, принял участие в чемпионате мира и забил один гол, в ворота сборной Ганы. В конце года он получил приз как лучший игрок сборной.

В 2007 году Демпси перебрался в английский «Фулхэм», со сборной снова выиграл кубок КОНКАКАФ, а также получил приз лучшему американскому игроку года.

31 августа 2012 года перешёл в английский «Тоттенхэм Хотспур», сумма сделки составила 7,5 млн евро. После сезона в Тоттехэме (12 голов в 43 матчах), Демпси в августе 2013 года перешёл в американский клуб «Сиэтл Саундерс». В декабре 2013 года был арендован на 2 месяца «Фулхэмом», но в 7 матчах не забил ни разу. После этого вернулся в «Сиэтл», в сезоне 2014 года забил 15 голов в 26 матчах.

На чемпионате мира 2014 года в Бразилии в матче групповой стадии против Ганы забил мяч уже на 29-й секунде (пятый по быстроте гол в истории чемпионатов мира и быстрейший для сборной США).

22 июля 2017 года в полуфинальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ против сборной Коста-Рики Демпси забил свой 57-й гол за сборную, повторив достижение лучшего бомбардира в истории американской национальной команды Лэндона Донована.

29 августа 2018 года Клинт Демпси объявил о завершении карьеры футболиста.

Достижения 
 Командные
Сиэтл Саундерс
 Победитель Открытого кубка США: 2014
 Победитель регулярного чемпионата MLS: 2014
 Обладатель Кубка MLS: 2016
 Личные
 Лучший бомбардир сборной США (наряду с Лэндоном Донованом): 57 голов.
 Футболист года в США (3): 2007, 2011, 2012
 Лучший бомбардир Золотого кубка КОНКАКАФ: 2015
 Рекордсмен сборной США по количеству голов на Кубках конфедераций: 3 гола

Карьера хип-хоп исполнителя 
Клинт Демпси известен в мире хип-хоп культуры под псевдонимом Deuce.

В 2006 году совместно со своим другом, рэпером XO, а также при участии Big Hawk записал сингл «Don’t Tread», в котором Дэмпси описывает свою тяжёлую жизнь и то, как соккер помог ему преодолеть трудности. На песню был также снят клип, в конце которого имеется сцена, в которой Клинт приносит цветы на могилу своей сестры Дженнифер.

В 2014 году Демпси и XO записали альбом «The Redux», релиз которого намечен на июль 2014 года. Первый сингл из этого альбома, «It’s Poppin» доступен для покупки на официальном сайте музыкантов.

Статистика

Клубная

Выступления за сборную 

Итого: 141 игра / 57 голов; 76 побед, 27 ничьих, 38 поражений.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 Профиль на сайте Федерации футбола США 
 

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Нью-Инглэнд Революшн»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Сиэтл Саундерс»
Выпускники Фурманского университета